Lupo kan syfta på:

Lupo (seriefigur) – en seriefigur i Fix och Foxi
Volkswagen Lupo – en bilmodell från Volkswagen